Nazilli (district), een district in de provincie Aydın in Turkije
Nazilli (stad), de hoofdplaats van dit district